Anton Žlogar je lahko:

 Anton Žlogar (nogometaš), nogometaš (1977 - )
 Anton Žlogar (duhovnik), duhovnik in publicist (1850 - 1931)